Анг Нон — ім'я камбоджійських правителів. Відомі представники:
 Анг Нон II — король (регент) Камбоджі від 1674 до 1675 року
 Анг Нон III — король Камбоджі від 1775 до 1779 року